

Первые породы собак 

 Самая древняя собака фараонова собака Tesem — охотничья собака, возраст которой насчитывает около 5000 лет, и произошла от древних волкообразных и древних шакалообразных, так же как и волки и шакалы. Далее от них пошли все борзые собаки.  Благодаря сходству с иллюстрациями Анубиса, с ней связан довольно популярный миф о её древнеегипетском происхождении, что опроверг анализ ДНК.

Уже от волка и шакала пошли все остальные породы собак.

На основе анализа ДНК составлен список пород, чье ДНК имеет минимальное отличие от волчьего, и следовательно, которые были выведены в числе первых:
 Ближний Восток: афганская борзая, салюки
 Тибет и Китай: лхаса Апсо, пекинес, тибетский терьер, чау-чау, шарпей, ши-тцу
 Япония: акита-ину, сиба-ину
 Россия: самоедская собака, сибирский хаски
 Аляска: аляскинский маламут
 Конго: басенджи

Древний Восток 
 Салюки — изображения встречаются по всему Плодородному Полумесяцу, древнейшие датируются примерно 3500 годом до н. э. (эламитская керамика из Суз и Сиалка), а в египетских захоронениях такие изображения встречаются с XXII века до н. э.
 Левретка — происходит от борзых небольшого размера, которые встречались ещё в Древнем Египте при дворе фараонов. Пройдя через Лаконию (Греция), что подтверждают изображения на вазах и чашах, порода в начале V века до н. э. достигла Италии. В Древнем Риме порода была весьма популярна: собак купали, душили духами и отводили специальное место на шёлковых подушках. Изображения крошечных собак обнаружены также в Помпеях. Наибольшей популярности порода достигла в эпоху Возрождения (законченный тип классический левретки создан в 1920—1930-е гг.).
 Гампр — аборигенная порода Древней Армении.

Античность 
 Акбаш — вероятно, выведены на территории Турции в I тыс. до н. э.
 Алан — вымершая порода, пришедшая с кочевым племенем аланов.
 Африканис — первые достоверные сведения об этих собаках относятся к 570 г. н. э.
 Индийский мастиф — появился в Индии, пришёл в Грецию с войсками Ксеркса в 486—465 гг. до н. э.

Темные века 
 Vertragus — борзые, которых держали кельты из восточной Европы или Евразии.
 Грейхаунд — происходят от vertragus. Предполагается, что они (или собаки, которых называли тем же именем) появились на территории Британских островов в V—VI вв. до н. э. от кельтов из материковой Европы.

Средние века 

 Вельш-корги (X век).
 Гончие Тальбота — у Вильгельма Завоевателя (XI век).
 Алано (испанский бульдог) — первое упоминание в XIV веке (Libro de la Montería de Alfonso XI).

Эпоха Возрождения 
 Левретка — популярна.
  Сенбернар — упомянут в XV веке.
 Гончая Артуа — популярна при Генрихе Наваррском и Людовике XIII.
 Голубой гасконский бассет — упоминается в Гаскони с XIV века.
 Бигль — миниатюрный вариант породы любили при дворе Тюдоров.

Новое время

XVII век 
 Фараонова собака — впервые упоминается на Мальте в XVII веке. Вывезена с острова в Европу в 1-й пол. XX века.
 Аффенпинчер — фигурирует в Германии с XVII века.

XVIII век 
 Барбет — упоминаются во Франции с XVIII века как служебные собаки.

XIX век 
 Австрийская гладкошёрстная гончая — упоминается с середины XIX века.
 Альпийская таксообразная гончая — появилась в середине XIX века в Германии, предпочиталась дворянством.
 Артезиано-нормандский бассет — упоминается во Франции с 1870-х гг.
 Буль-энд-терьер (вымерш.).
 Эрдельтерьер — выведен в середины XIX века в Британии, средний класс.

Примечания 

Породы собак
Списки пород животных